Ostseeküsten-Radweg bezeichnet,

 die internationale Ostseeküsten-Route (EV10)
 den deutschen Teil des Radweges, siehe Ostseeküstenroute (D2)